Alıç (Gölpazarı), een dorp in het Turkse district Gölpazarı
Alıç (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Alıç (Şiran), een dorp in het Turkse district Şiran
Alıç (Uzunköprü), een dorp in het Turkse district Uzunköprü